Wilhelm Hecker  ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Hecker (* 1952), deutscher Staatssekretär und Manager
 Wilhelm Hecker (Musiker), deutscher Pianist und Hochschullehrer für Liedbegleitung